

Astronomia 
 Classe T della classificazione stellare

Elettronica  
 Classe T, nome commerciale di una particolare implementazione di una classe di funzionamento degli amplificatori elettronici

Navi militari 
 Classe T (cacciatorpediniere) della Royal Navy
 Classe T (sommergibile) della Royal Navy
 Classe T 47 della Marine nationale
 Classe T 53 della Marine nationale
 Classe T 56 della Marine nationale